Syneta steht für:

 Syneta (Blattkäfer), Gattung der Blattkäfer in der Unterfamilie der Synetinae 
 Syneta (Schiff), verunglücktes Tankschiff für Speiseöl